Biron puede referirse a:

Personas 
 Ernst Johann von Biron, duque de Curlandia y Semigalia,
 Peter von Biron, duque de Curlandia desde 1769 hasta 1795, hijo del anterior;

Lugares 
 Biron, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Biron, comuna francesa situada en Pirineos Atlánticos,
 Biron, comuna francesa situada en Dordoña,
 Vergt-de-Biron, comuna francesa en la región de Aquitania,
 Lacapelle-Biron, comuna francesa en la región de Aquitania, departamento de Lot y Garona,
 Biron,  villa ubicada en el condado de Wood en el estado estadounidense de Wisconsin.